Kemmerling ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Kemmerling (* 1973), deutscher Politikwissenschaftler, Ökonom und Hochschullehrer
 Andreas Kemmerling (* 1950), deutscher Philosoph
 Tanja Schmitz-Kemmerling (* 1973), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Walter Kemmerling (1921–1989), deutscher Wasserbauer und Hochschullehrer
 Warren J. Kemmerling (1924–2005), US-amerikanischer Schauspieler
 Yamuna Kemmerling (* 2001), deutsche Synchronsprecherin

Siehe auch:
 Kämmerling
 Kömmerling
 Kümmerling